Patrick Stewart (acteur), een Engels acteur
Patrick Stewart (Orkney), Earl van Orkney en Shetland van 1592 tot 1615